Ledsham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ledsham, West Yorkshire, ort i England, 
 Ledsham, Cheshire, ort i England,